Astrapia mayeri és una espècie d'ocell de la família dels paradiseids (Paradisaeidae) que habita els boscos de les muntanyes de la zona central de l'est de Nova Guinea.

Referències 

mayeri